Streptosyllis är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Webster och Benedict 1884. Streptosyllis ingår i familjen Syllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Streptosyllis